Mirnyj – osiedle w obwodzie kurskim (Rosja)
 Mirnyj – rosyjska stacja polarna na Antarktydzie Wschodniej